peut désigner :

Cinéma 
  (en français E.T., l'extra-terrestre), un film américain de Steven Spielberg sorti en 1982.

Jeu vidéo 
 , un jeu vidéo d'aventure édité par Atari Inc. en  ;
 , un jeu vidéo édité en 2001 sur  ;
 , un jeu vidéo édité en 2001 sur  ;
 , un jeu vidéo édité en 2001 sur .

Musique 
 E.T. the Extra-Terrestrial, un livre audio et un album du film E.T., l'extra-terrestre.

Voir aussi